Röthig bzw. Roethig ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Röthig (1859–1931), deutscher evangelischer Kirchenmusiker und Komponist
 Ernst Röthig (1906–1969), deutscher Fechter
 Paul Roethig, auch Paul Röthig (1874–1940), deutscher Neurologe
 Peter Röthig (1928–2018), deutscher Sportwissenschaftler
 Ulrike Grosse-Röthig, deutsche Juristin und Politikerin (Die Linke)